Familiengeschichtliche Mitteilungen steht für:
Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen (1931–1939)
Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns